Can Pujol (Amer), casa a la Selva
 Can Pujol (Anglès)
 Can Pujol (Badalona)
 Can Pujol (Olot)
 Serra de Can Pujol (Bassella)